Bosson är  ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Offentlig statistik tillgänglig i december 2016
uppger följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Bosson 273 
 Boson 181
 Bozon 7
Tillsammans blir detta 461 personer. Namnet är ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Bos son.

Artistnamn
 Bosson är artistnamn för Staffan Olsson (född 1969), musiker, popsångare och kompositör

Personer med efternamnet Bosson eller Boson
 Anders Boson (född 1974), sångare, låtskrivare och trumpetare
 Jonas Bosson (född 1974),IT-entreprenör
 Jösse Bosson (död 1456), danskfödd fogde 
 Marie Bosson Rydell (född 1970), barnboksförfattare och skribent
 Mathias Bosson (född 1974), ishockeyspelare
 Matilda Boson (född 1981), handbollsspelare
 Per Bosson (1853–1937), lantbrukare och politiker, liberal
 Trued Bosson (1833–1916), präst och folkskoleinspektör
 Viveka Bosson (född 1930), konsthantverkare och konstkritiker

Källor

Se även
Boson, fysikalisk partikel med heltaligt spinn

Svenska efternamn
Sonnamn